Název Malovidy mají dvě sídla:
 Malovidy (Vracovice), část obce Vracovice v okrese Benešov
 Malovidy (Rataje nad Sázavou), část obce Rataje nad Sázavou v okrese Kutná Hora (k. ú. Malovidy)